Massa ima više značenja:
 Massa
 Massa, Arezzo
 Massa, Benevento
 Massa, Lucca
 Massa, Macerata
 Massa, Pesaro-Urbino
 Massa, Pistoia
 Massa, Potenza
 Massa, Ravenna
 Massa, Reggio Emilia
 Massa, Terni
 Massa, Torino